Kami puede referirse a:

 Entidad o deidad (dios) adorada por el Shinto. Véase Kami.
 Baterista de la banda Visual kei MALICE MIZER, murió en 1999. Véase KAMI (músico).
 Kami, una casta social de Nepal.
 Kami, una etnia de Tanzania.
 Rasu Kami, una villa de la India.
 Kamisama, un personaje de la serie Dragon Ball.
 Kami (Nagano), una villa en la prefectura de Nagano, Japón.
 Kami (Mikata, Hyogo), un pueblo del distrito de Mikata en la prefectura de Hyogo, Japón.
 Kami (Taka, Hyogo), un pueblo del distrito de Taka en la prefectura de Hyogo, Japón.
 Kami, grupo de música fusión formado en 2002 por 6 hermanos nacidos en Tonga y residentes en Australia.